Valdezate kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdezate (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Valdezate (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar